moot est un mot anglais venant de l'écossais, signifiant réunion des clans.
 Moot Scout mondial, rencontre internationale des Rovers (scouts âgés de 18 à 26 ans)
 moot - écrit tout en minuscules - était également le pseudonyme de Christopher Poole, fondateur du site internet 4chan

Homonymie